Die Ericsson Open 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. März bis 2. April 2006 in Miami stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im laufenden Jahr war es das zweite von neun Turnieren der Tennis Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Schweizer Roger Federer, der als Erster der Setzliste das Turnier erneut gewann. Er gab nur einen Satz im Verlauf des Turniers ab. Im Finale schlug er in seinem ersten Match ausschied. Im Finale schlug er Ivan Ljubičić in drei Sätzen, jeweils im Tie-Break. Für Federer war es der 10. Masters-Titel sowie der 37. Titel der Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jonas Björkman und Maks Mirny, schafften als Setzlistenzweiten erneut den Durchmarsch ins Finale, wo sie sich gegen Bob und Mike Bryan (Setzliste Nr. 1) in zwei Sätzen durchsetzten. Sie sicherten sich damit den sechsten gemeinsamen Titel. Für Mirny war es schon der dritte Titel in Miami.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)